Hage kan syfta på:

 Hage – jordbruksmark som används för bete, se Hagmark
 Hoppa hage – en lek som bland annat går ut på att man hoppar på en spelplan bestående av numrerade rutor
 Lekhage – en slags möbel som skapar ett avgränsat utrymme där ett eller flera barn kan leka säkert
 Hage, Niedersachsen – en kommun i Tyskland

Personer
Hage (släkt) – en dansk släkt
Christopher Friedenreich Hage (1759–1849), dansk köpman av släkten Hage
Christopher Theodor Friedenreich Hage (1819-1872), dansk köpman, son till föregående
Christopher Friedenreich Hage (1848-1930), dansk köpman och minister, son till föregående
Johannes Dam Hage (1800–1837), dansk publicist, son till Christopher Friedenreich Hage 
Alfred Anton Hage (1803–1872), dansk publicist, son till Christopher Friedenreich Hage 
Hother Hage (1816–1873), dansk politiker, son till Christopher Friedenreich Hage 
Johannes Hage (1842–1923),, dansk godsägare, industrialist och filantrop, son till Alfred Anton Hage
Alfred Hage (1843–1922), dansk politiker, son till Alfred Anton Hage